Illinois  — второй студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Бретта Элдриджа, изданный 11 сентября 2015 года на студии Atlantic Records Nashville.

История 
Альбом вышел 11 сентября 2015 года на студии Atlantic Records. Элдридж был соавтором всех песен и сопродюсером альбома вместе с Ross Copperman и Brad Crisler. Диск достиг № 3 в хит-параде Billboard 200, а также диск стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums с тиражом в 51 000 копий в США. Во вторую неделю релиза добавилось ещё 9,500 копий. По состоянию на октябрь 2015 года суммарный тираж альбома составляет 71700 копий в США.
Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как AllMusic, Rolling Stone, Billboard.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Atlantic Records